Финале может означать:
 Ди Финале — маркграфство в Италии (1162—1797);
 Финале-Эмилия — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Модена.
 Финале-Лигуре — приморский город в Италии, в регионе Лигурия, в провинции Савона.